Esther Niubó Cindoncha
 Maria Niubó i Prats
 Melcior Niubó i Santdiumenge (la Fuliola, l'Urgell, 1912 - l'Hospitalet de Llobregat, 1983) va ser un dibuixant, caricaturista
 Montserrat Niubó i Prats (Badalona, 1934 - Badalona, 1994), primera dona a organitzar una trobada de puntaires a Catalunya